Kölz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kölz (1944–2003), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Ernst Kölz (1929–2014), österreichischer Flötist und Komponist
 Magnus Ottomar Kölz († 1864), deutscher Jurist und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)

Siehe auch:
 Koelz
 Koeltz